Istnieje 5 jezior o tej nazwie, wszystkie znajdują się w Finlandii:
 Iijärvi w gminie Inari
 Iijärvi w gminie Kuusamo
 Iijärvi w gminach Kuusamo i Suomussalmi
 Iijärvi w gminach Ristijärvi i Paltamo
 Iijärvi w gminie Sulkava

Bibliografia 
 Iijärvi w Järviwiki